

Localidades

 Eschbach (Breisgau-Hochschwarzwald)
 Eschbach (Pfalz)
 Eschbach (Rhein-Lahn)
 Eschbach (Usingen)

 Eschbach (Washington)

 Eschbach (Baixo Reno)
Ou ainda:
 Eschbach-au-Val

Desambiguações de topônimos